Cherso – isola della Croazia
Cherso – capoluogo dell'omonima isola in Croazia
Cherso – ex comune della Grecia nella periferia della Macedonia Centrale